A férfi 200 méteres mellúszást a 2013-as úszó-világbajnokságon augusztus 1-jén és 2-án rendezték meg. A versenyszámot Gyurta Dániel nyerte, új világbajnoki és Európa-csúccsal.

Rekordok

Érmesek

Eredmények

Előfutamok
Az előfutamokat augusztus 1-jén 10:54-kor rendezték.

Elődöntők
Az elődöntőket augusztus 1-jén 18:54-kor rendezték.

1. elődöntő

2. elődöntő

Döntő
A döntőt augusztus 2-án 19:32-kor rendezték.

Jegyzetek

FM200